Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Sud de France 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 5. Februar 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 92 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Pérols